Friedlein ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Friedlein (1862–1938), deutsche Opernsängerin (Alt)
 Gottfried Friedlein (1828–1875), deutscher Mathematiker und Philologe
 Herbert Friedlein (1936–2021), deutscher Politiker (CDU)
 Roger Friedlein (* 1967), deutscher Romanist